Franciaország
Sor, település Ariège megyében

Sor, könyvek betűinek egy sora
Sor, relációs adatbázisok egyes tábláinak azonos szerkezetű eleme (rekord)
Sor, a programozásban használatos adatszerkezet megnevezése
Sor, matematikai fogalom a sorozatanalízisben
Sor, a sakktábla vízszintesen elhelyezkedő mezői (1–8 számokkal jelölve)